Николай Васильевич Глотов (9 апреля 1939, Свердловск — 20 июня 2016, Йошкар-Ола) — советский и российский биолог, генетик, популяционный эколог. Ученик Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Основные направления исследований: популяционная генетика, биологическая статистика, популяционная экология, проблемы микроэволюции.

Членство в научных обществах 
 Член Экспертного совета по общей биологии РФФИ (2008—2013).
 Член редколлегии журнала «Экология» (с 1995 г.).
 Член Объединённого диссертационного совета ДМ 212.081.19 при Казанском государственном университете (с 2008 г.).
 Действительный член РАЕН (2001).
 Член Марийского регионального отделения Русского ботанического общества РАН.
 Член Санкт-Петербургской группы Экспертного совета по присуждению стипендий Дж. Сороса и РАЕН по проблеме «Биоразнообразие» (1993—1994).

Научные награды 
 Государственная научная стипендия РФ (1997—2001)
 Премия Ленинградского госуниверситета (1984)
 Почётная грамота Министерства образования РСФСР (1986)

Библиография

Основные труды

Монографии и главы в монографиях 
 Глотов Н. В., Филатов А. А., Хромов-Борисов Н. Н. Сборник задач по биометрии. Л.: Ленинградский ун-т, 1985. 81 с.
 Глотов Н. В., Животовский Л. А., Хованов Н. В., Хромов-Борисов Н. Н. Биометрия. Л.: Ленинградский ун-т, 1982. 263 с.
 
 Асланян М. М., Глотов Н. В., Янушкевич С. И., Гостимский С. А. Большой практикум по генетике животных и растений. М.: Московский ун-т, 1972. 103 с.

Статьи в журналах 
 Трубянов А. Б., Глотов Н. В. Флуктуирующая асимметрия: вариация признака и корреляция левое — правое // Доклады АН, 2010. Т. 431, № 2. С. 283—285.
 Суетина Ю. Г., Глотов Н. В. Онтогенез и морфогенез кустистого лишайника Usnea florida (L.) Weber ex F.H.Wigg. // Онтогенез, 2010. Т. 41, № 1. С. 1-8.
 Чепраков М. И., Евдокимов Н. Г., Глотов Н. В. Наследование окраски меха у обыкновенной слепушонки (Ellobius talpinus Pallas) // Генетика, 2005. Т. 41. № 11. С. 1552—1558.
 Жукова Л. А., Глотов Н. В. Морфологическая поливариантность онтогенеза в природных популяциях растений // Онтогенез, 2001. Т. 32. № 6. С. 455—461.
 Видякин А. И., Глотов Н. В. Изменчивость количества семядолей у сосны обыкновенной на востоке Европейской части России // Экология, 1999. № 3. С. 170—176.
 Гриценко В. В., Глотов Н. В., Орлинский Д. Б. Эколого-генетический анализ изменчивости центральных элементов рисунка переднеспинки у колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata) // Зоол. журн., 1998. Т. 77. № 3. С. 278—284.
 Нарбут С. И., Войлоков А. В., Рахман М. И., Максименко О. Е., Глотов Н. В. Биометрический анализ частоты спонтанного опухолеобразования у инбредных линий редиса // Генетика, 1995. № 9. С. 1268—1272.
 Якобсон И. В., Глотов Н. В. Экспериментальные популяции дрозофилы, заложенные от мух с разной нормой реакции генотипа // Изв. АН Эстонии, 1994. Т. 43. № 3. C. 119—128.
 Glotov N.V. Аnаlуsis of the genotype-environment interaction in natural populations // Асtа Zооl. Fеnniса, 1992. V. 191. № 5. P. 45-53.
 Глотов Н. В., Тараканов В. В. Норма реакции генотипа и взаимодействие генотип-среда в природной популяции // Журн. общ. биол., 1985. Т. 46. № 6. С. 760—770.
 Глотов Н. В. Оценка генетической гетерогенности природных популяций: количественные признаки // Экология, 1983. № 1. С. 3-10.
 Глотов Н. В., Семериков Л. Ф., Казанцев В. С., Шутилов В. А. Популяционная структура Quercus robur (Fagасеае) на Кавказе // Ботанический журнал, 1981. Т. 66. № 10. С. 1407—1418.
 Глотов Н. В., Семериков Л. Ф., Верещагин А. В. Естественно-историческое и популяционное исследование скального дуба (Quercus petraea Liebl.) на Северо-Западном Кавказе // Журн. общ. биол., 1975. Т. 36. № 4. С. 537—554.
 Glotoff N.W., Berg W., Bubnov Yu. I., Chadov E.V., Erzgraber G., Regel K., Timofeeff-Resovsky N.W. Strahlenphysikalische Untersuchungen an Drosophila melanogaster. III. Vergleich der Wirksamkeit von Rontgenstrahlen und schnellen Neutronen auf das primare und sekundare Nichttrennen der X-Chromosomen // Studia biophysica. — 1971. В. 29. S. 217—224.
 Тимофеев-Ресовский Н. В., Гинтер Е. К., Глотов Н. В., Иванов В. И. Генетические и соматические эффекты рентгеновских лучей и быстрых нейтронов. Опыты на арабидопсисе и дрозофиле // Генетика, 1971. Т. 7. № 4. С. 42-52.
 Глотов Н. В. О методике учета и оценке динамики частоты пороков развитий у человека // Вестник АМН СССР, 1965. № 9. С. 22-25.

Публикации о Н. В. Глотове 
 Яблоков А. В., Драгавцев В. А., Животовский Л. А., Медведев Ж. А., Инге-Вечтомов С. Г., Корогодина В. Л., Горбуши Н. Г. Памяти Николая Васильевича Глотова (9 апреля 1939 г. — 20 июня 2016 г.) // Принципы экологии, 2016. № 2. С. 99 — 101.

Примечания

Ссылки 
 Памяти Николая Васильевича Глотова (веб-сайт ИЭРиЖ)
 К 70-летию Николая Васильевича Глотова (статья в газете Марийский университет)
 Н. В. Глотов: Нижегородские встречи (на сайте исследовательской школы экодиагностики био и геосистем)
 Этногенез как природное явление (Заметки к рукописи Л. Н. Гумилева, Н. В. Тимофеева-Ресовского, Н. В. Глотова)
 Некролог Л. А. Животовского
 Вспышки из прошлого (воспоминания о Н. В. Глотове Л. А. Животовского)
 Яблоков А. В., Драгавцев В. А., Животовский Л. А., Медведев Ж. А., Инге-Вечтомов С. Г., Корогодина В. Л., Горбуши Н. Г. Памяти Николая Васильевича Глотова (9 апреля 1939 г. — 20 июня 2016 г.) // Принципы экологии, 2016. № 2. С. 99 — 101.

Родившиеся в 1939 году
Умершие в 2016 году
Родившиеся 9 апреля
Генетики России
Генетики СССР
Радиобиологи СССР
Эволюционисты
Сотрудники Медицинского радиологического научного центра